Cette page contient les pages d'homonymie de Alphonse de Portugal et Afonso de Portugal.

Rois de Portugal 
Alphonse de Portugal ou Afonso de Portugal peut désigner :
 Alphonse I de Portugal, roi de 1139 à 1185 ;
 Alphonse II de Portugal, roi de 1212 à 1223 ;
 Alphonse III de Portugal, roi de 1247 à 1279 ;
 Alphonse IV de Portugal, roi de 1325 à 1357 ;
 Alphonse V de Portugal, roi de 1438 à 1477 et de 1477 à 1481 ;
 Alphonse VI de Portugal, roi de 1656 à 1683.

Princes ou infants portugais 
 Alphonse de Portugal, Seigneur de Portalegre (1263-1287), fils de Alphonse III de Portugal 
 Alphonse I,  duc de Bragance et  comte de Barcelos 
 Alphonse de Portugal, prince-héritier, fils d'Éléonore de Viseu et de Jean II de Portugal ; il épouse Isabelle d'Aragon
 Alphonse de Bragance, duc de Porto (1865-1920), fils de Louis  de Portugal
 Alphonse de Bragance (né en 1996), fils du prétendant au trône de Portugal Édouard de Bragance (1945), ainsi que prince de Beira, duc de Barcelos et duc de Guimarães

Autres 
 Alphonse de Portugal (1137-1207), grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
 Alphonse de Portugal (1509-1540), cardinal portugais